АШ-62ИР — звёздообразный 9-цилиндровый мотор, разработанный в ОКБ А. Д. Швецова в 1938 году для транспортной и гражданской авиации. До сих пор эксплуатируется на самолёте Ан-2. Мотор серийно производился в СССР и России более 50 лет. Являлся дальнейшим развитием двигателя М-25. Первоначальное название М-62ИР. С 1944 — АШ-62ИР.

Фактически лицензия была закуплена на двигатель SGR-1820 F3, один из большого количества модификаций двигателя R-1820, запущенного в серию в 1931 году и производившегося по лицензии во многих странах. М-62 отличался от базовой модели главным образом установкой ПЦН и другими деталями, которые были скопированы с более поздних модификаций тех же двигателей, устанавливавшихся на купленном по лицензии в 1936 году самолёте DC-3.

В 1940-1945 годах двигатель М-62ИР устанавливался на легкий поплавковый боевой гидросамолет ОКБ Георгия Бериева КОР-2 (Бе-4).

Освоенная в массовом производстве цилиндропоршневая группа этого мотора в дальнейшем использовалась в двухрядных двигателях АШ-73 для Ту-4 и Бе-6, а с укорочением хода поршней в имеющем существенно меньший диаметр, а потому обеспечивающем лучшие аэродинамические свойства двухрядном двигателе АШ-82, на основе которого были построены массовые самолёты Ла-5, Ла-7, Ту-2, Ил-12, Ил-14.

Характеристики 
Применялся на самолётах И-153 «Чайка», И-16 (18 и 27 серии, в базовом варианте без редуктора). Применяется на самолётах Ан-2 с 1947 года, ПС-84, Ли-2 с 1939 года. Устанавливался на трофейных Arado Ar 196..

В качестве топлива для мотора М-62 использовался этилированный бензин 3Б-74 или 4Б-70 (октановое число 88-90). Позднее для М-62ИР стал использоваться бензин Б-91/115.

Экспозиция в музеях 
Двигатель АШ-62ИР представлен в экспозициях следующих музеев:
 музей ВВС, Монино (Московская область).
 Запорожский музей авиадвигателей
 Пермский краеведческий музей
БЛУ ГА
 Киевский музей авиации.

Литература 
 П. С. Лабазин. Авиационный двигатель АШ-62ИР, изд. третье, М., Транспорт, 1966

Примечания

Ссылки 
 Видео запуска АШ-62ИР

Поршневые авиационные двигатели
Двигатели воздушного охлаждения
Двигатели ПМЗ